USS Manchester je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Manchester (1812) 
 USS Manchester (CL-83)

Manchester